

Anno 
 957 o 957 a.C.

Codici 
 957 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Merignac, presso Bordeaux, nella Gironde francese

Matematica 
 957 – numero